Unrest - pierwszy solowy album norweskiego wykonawcy Erlenda Øye, wydany w styczniu 2003.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2003